Slovo strýc má více významů:

 strýc (též strýček, strejda nebo ujec) jako bratr rodiče nebo manžel sourozence rodiče
 častěji strejc: (dříve) starší místní venkovský muž, soused (zejména v přátelském oslovení)
 nebo také „dědek“ či „osel“ – dřevěná stolice se svěrákem na opracování šindelů a podobných dřevěných dílců

české příjmení
 Barbora Strýcová (* 1986) – česká tenistka

díla
 Můj strýc Benjamin – francouzská filmová romantická komedie z roku 1969

Související články 
 Strýček
 Strejček
 Strejc

Externí odkazy